Фамилија Патињо има више значења:

 Фамилија Патињо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Патињо, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику